KOU – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Koulamoutou (Gabon)